Ebnet ist der Name von geographischen Objekten:

Ortsteile in Deutschland:
 Ebnet (Bodolz), Ortsteil der Gemeinde Bodolz, Landkreis Lindau, Bayern
 Ebnet (Bonndorf im Schwarzwald), Ortsteil der Stadt Bonndorf im Schwarzwald, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Ebnet (Freiburg im Breisgau), Stadtteil von Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
 Ebnet (Vogt), Ortsteil der Gemeinde Vogt, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Ortsteil in der Schweiz:
 Ebnet (Entlebuch), Ortschaft in der Gemeinde Entlebuch LU, Kanton Luzern

Naturschutzgebiet:
 Ebnet (Naturschutzgebiet), bei Vogtsburg im Kaiserstuhl, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Berge und Erhebungen in der Schweiz (sortiert nach Höhe):
 Ebnet (Merishausen) (781 m), bei Merishausen, Kanton Schaffhausen
 Ebnet (Winterthur) (577 m), bei Dättnau (Winterthur), Kanton Zürich
 Ebnet (Wil) (534 m), bei Wil AG (Mettauertal), Kanton Aargau

Ebnet steht auch für:
 Ebnet, Bezeichnung im Gebiet alemannischer Dialekte für Gewann

Ebnet ist der Name folgender Personen:
 Liselotte Ebnet (1932–2009), deutsche Operetten- und Musicalsängerin
 Otto Ebnet (* 1944), deutscher Politiker